Венская певческая академия () — австрийский смешанный хор, базирующийся в Вене. Основан в 1858 году.

Инициатива создания Венской певческой академии принадлежала Венскому обществу друзей музыки, за образец был взят опыт Берлинской певческой академии. Уже с первого года своего существования, однако, Академия действовала независимо.

Концертная деятельность коллектива не была главной задачей, хор был нацелен, прежде всего, на совместное музицирование с целью повышения мастерства участников. Тем не менее в истории Академии есть ряд заметных концертных событий — в частности, венская премьера «Страстей по Матфею» Иоганна Себастьяна Баха (1862).

Первые 55 лет Академия не имела собственного помещения, а в 1913 году стала резидентом Венского Концертхауса. В качестве дирижёров с Академией сотрудничали Иоганнес Брамс, Густав Малер, Бруно Вальтер, Пауль Хиндемит. В 1957 году Венская певческая академия удостоена учреждённой городом Вена Премии Карла Реннера.

Руководители 
 1858—1863 Фердинанд Штегмайер
 1863—1864 Иоганнес Брамс
 1864—1865 Отто Дессофф
 1865—1878 Рудольф Вайнвурм
 1878—1881 Роберт Хойбергер
 1881—1884 Адольф Шмидт
 1884—1892 Макс фон Вайнцирль
 1892—1896 Герман Греденер
 1896—1898 Фердинанд Лёве
 1898—1899 Карл Фюрих
 1899—1900 Йозеф Венантиус фон Вёсс
 1900—1905 Карл Лафит
 1906—1907 Макс Пухат
 1907—1911 Рихард Виккенхауссер
 1911—1913 Бруно Вальтер
 1913—1916 Зигфрид Окс
 1916—1920 Фердинанд Лёве
 1920—1921 Эдоардо Гранелли
 1921—1922 Бруно Вальтер
 1922—1931 Пауль фон Кленау
 1931—1933 Иван Бутников
 1933—1945 Антон Конрат
 1945—1946 Рудольф Нилиус
 1946—1953 Райнхольд Шмид
 1953—1968 Ханс Гиллесбергер
 1968—1971 Герман Фуртмозер
 1972—1982 Фридрих Лесски
 1982—1983 Томас Кристиан Давид
 1983—1986 Агнес Гроссман
 1987—1988 Вальтер Хаген-Гролль
 1988—1998 Херберт Бёк
 с 1998 г. Хайнц Ферлеш

Ссылки 
 Официальный сайт

Музыкальные коллективы, появившиеся в 1858 году
Хоры Вены